Contea di Jones o Jones County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Jones (Carolina del Nord)
 Contea di Jones (Dakota del Sud)
 Contea di Jones (Georgia)
 Contea di Jones (Iowa)
 Contea di Jones (Mississippi)
 Contea di Jones (Texas)